Лечер има више значења:
 Округ Лечер (Кентаки)
 Лечер (Јужна Дакота)